Musa kan syfta på:
 Musa – en av sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor i grekisk mytologi, se muserna
 Musa (inspiration) – i grekisk mytologi var muserna ursprungligen poesins gudinnor men sedan även de gudinnor som inspirerade även andra konstnärer, filosofer och intellektuella
 Musa (växt) –  ett släkte av enhjärtbladiga växter som ingår i familjen bananväxter
 Musa (islamisk profet) – Islams namn på Mose